Gminy w USA:
 Old Fields (ang. Old Fields Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe
 Old Fields (ang. Old Fields Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson